Літвінов Василь Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Літвінов Володимир Григорович — герой України, заслужений шахтар України, член Партії регіонів.
 Літвінов Максим В'ячеславович — український футзаліст
 Літвінов Євген Володимирович — український суддя
 Літвінов Олександр Миколайович — український політик, голова Балаклійської районної ради. Народний депутат України 9-го скликання.
 Літвінов Олександр Семенович — заслужений художник України
 Літвінов Сергій Миколайович — заслужений донор України.
 Літвінов Сергій Петрович— генерал-майор Збройних сил України, командувач військ Оперативного командування «Захід» (з 2021). Начальник штабу Оперативного командування «Схід» (2020—2021).

Топонім 
 Літвінов — місто в Чехії, в окрузі Мост

Див. також 
 Литвинов

Примітки